Manuel Pereira de Morais (Tracunhaém,  — ) foi um político brasileiro. Era senhor do engenho Inhamã. Esteve ativo nas convulsões sociais de seu tempo no Império do Brasil e lutou na Confederação do Equador (1824) e na Revolução Praieira .

Bibliografia 

 

 

Revolucionários do Brasil
Mortos em 1858
Usineiros de Pernambuco